Елехово — название населённых пунктов:

Россия 
 Елехово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Елехово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.